Wingate (Carolina do Norte)
Wingate (Indiana)

Desambiguações de topônimos